È stata la prima edizione del torneo.

In finale Mayar Sherif ha sconfitto Tamara Korpatsch con il punteggio di 7-6(1), 6-4.

Teste di serie 

  Danka Kovinić (semifinale)
  Varvara Gračëva (secondo turno)
  Mayar Sherif (Campionessa)
  Arantxa Rus (secondo turno)

  Clara Burel (secondo turno)
  Panna Udvardy (quarti di finale)
  Martina Trevisan (quarti di finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)

Wildcard 

  Elina Avanesjan (secondo turno)
  Irene Burillo Escorihuela (primo turno)

  Andrea Lázaro García (primo turno)
  Nastasja Schunk (secondo turno)

Protected Ranking 

  Elisabetta Cocciaretto (secondo turno)

  Mandy Minella (primo turno)

Alternate 

  Tamara Korpatsch (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Andalucía Challenger 2022